Qui di seguito vengono descritte le trame e alcuni eventi salienti della serie a fumetti, Ultimate Spider-Man. I numeri tra parentesi si riferiscono all'edizione italiana (curata dalla Panini Comics).

Poteri e responsabilità (1-4) 
Capitoli della saga:
1 - Senza poteri
2 - Dolori della crescita
3 - Volere e potere
4 - Da un grande potere.
5 - Lezioni di vita
6 - Il Supereroe
7 - Identità Segreta

Trama 
Peter Parker è un ragazzo timido e solitario con una grande passione per la scienza. Durante una visita presso le industrie Osborn, viene morso da un ragno geneticamente modificato, a causa del quale acquisisce incredibili poteri. Grazie a questo nuovo potere si vendica di tutti i bulli che l'hanno preso in giro in passato, facendosi notare da Mary Jane Watson. Norman Osborn, testimone indiretto di un video della "vendetta", convince suo figlio Harry, amico di Peter, a invitarlo alla Oscorp per farsi perdonare dell'incidente. In realtà è una trappola: il dottor Otto Octavius preleva un campione di sangue di Peter e in combutta con Oscorp decide di inviare un suo uomo per eliminarlo, ma Peter, grazie ai suoi nuovi poteri, riesce a evitare l'auto che lo stava per investire.

Grazie ai nuovi poteri Peter pensa di guadagnare un po' di soldi, mascherato, in un incontro di lotta, sotto lo pseudonimo di Uomo Ragno. Quando ritorna a casa gli zii gli contestano le sue insufficienti performance scolastiche, litigio che lo spinge ad andarsene di casa. Così Peter chiede ospitalità a Kong, uno dei bulli a cui ha dato una lezione. Nel frattempo, Norman Osborn, con l'aiuto del dottor Otto Octavius, si inietta il siero "OZ", siero che ha trasformato sessanta anni prima Steve Rogers in Capitan America, ma l'esperimento finisce male: nel corso di una forte esplosione, Osborn si trasforma in Goblin e Octavius viene gravemente ferito. Dopo aver partecipato ad un incontro di lotta, Peter si trova improvvisamente di fronte ad un ladro che poco prima ha rapinato un negozio, ma anche potendo non lo ferma, giustificandosi che non è un suo problema. Quasi contemporaneamente, Osborn nelle sembianze del Goblin, ritorna nella sua villa, e, ignaro di essere stato visto da suo figlio Harry, fa esplodere la villa uccidendo la moglie.

Tornato a casa, Peter, sconvolto e disperato, scopre che un ladro, nel frattempo, ha ucciso suo zio, per cui decide di vendicarsi. Una volta individuato si rende conto che è lo stesso che aveva visto prima, e che non aveva fermato anche se avrebbe potuto, e, ripensando a delle parole di suo zio, lo risparmia, consegnandolo alla polizia. Inizialmente sconvolto e triste, Peter capisce che in futuro dovrà usare i suoi poteri in modo etico e corretto. Qualche giorno dopo, mentre si trova in classe, la sua scuola viene attaccata dal Goblin, così Spider-Man interviene. Il violento scontro fra i due, si sposta su un ponte, dove il Goblin, colpito dai colpi di pistola della polizia, cade in acqua e non riemerge. Tornato a scuola, Harry afferma che quello era suo padre, e Peter pensa che sia tutto finito ma in realtà non è proprio così.
Prima apparizione: Peter Parker, Mary Jane Watson, Zio Ben, Zia May, Goblin, Flash Thompson, Harry Osborn, Otto Octavius, Dennis Carradine, Liz Allan, J. Jonah Jameson, Ben Urich, Joseph "Joe" Robertson.
Morti: Zio Ben, Goblin (presunta).

Curva d'apprendimento (5-7)
Capitoli della saga:
1 - Al lavoro
2 - Ed ecco gli Esecutori
3 - La cosa peggiore
4 - La scoperta
5 - Battaglia epica
6 - Confessioni

Trama 
In questa saga vediamo Spider-Man combattere contro Shocker. Peter viene a sapere che un quotidiano offre del denaro per delle foto di Spider-Man per cui si fa diversi selfie e le consegna al Daily Bugle, scoop che convince il direttore del giornale ad assumerlo come Webdesigner. Una volta assunto al giornale, Peter, controllando gli archivi del Daily Bugle, scopre che a New York risiede un potente boss mafioso chiamato Kingpin. Così, desideroso di rendersi utile, segue alcuni dei suoi scagnozzi, gli Enforces, e, dopo un breve scontro riesce ad estorcere a Mr. Big l'informazione secondo la quale, Kingpin, alias Wilson Fisk, ha organizzato un party con lo scopo di nascondere i suoi affari criminali.

Il giorno dopo Peter e Mary Jane si danno appuntamento per trascorrere insieme una serata. Qualche sera dopo Spider-Man si reca nello studio di Fisk. Mentre discute con lui, giunge sul posto, Electro che riesce a sconfiggere Spider-Man e a smascherarlo. Ma nessuno, fino a quel momento conosceva il suo vero nome, per cui Electro si "limita" a lanciarlo dalla finestra. Peter si salva, ma ferite gli impediscono di confermare l'appuntamento con Mary Jane, che inconsapevole, si arrabbia. Nel frattempo Kingpin scopre che Mr. Big, alias Frederick Foswell, lo ha tradito, così lo uccide, stritolandogli la testa con le mani. Peter comprende che Kingpin va sconfitto con l'astuzia e l'intelligenza e non con la forza, così, controllando su internet scopre che la Fisk Tower, dove vive e lavora Wilson Fisk, possiede un sistema di videosorveglianza. Giunto sul palazzo nei panni di Spider-Man e dopo uno scontro con gli Enforces, Electro e Kingpin, Peter ruba dei DVD compromettenti che spedisce al Daily Bugle.

Grazie a queste schiaccianti prove, Wilson Fisk viene accusato di omicidio, ma prima di essere arrestato riesce a fuggire all'estero. Peter chiama Mary Jane e le chiede di venire a casa sua. Quando sono nella stanza del ragazzo, Peter le confessa la sua identità segreta. La ragazza in un primo momento non ci crede, ma Peter glielo dimostra, così quando i due stanno per baciarsi Zia May entra nella stanza.
Prima apparizione: Kingpin, Enforcers (Montana Bale, Dan Rubinstein o Fancy Dan, Bruno Sanchez o Ox), Shocker, Electro.
Morti: Frederick Foswell.

Doppia minaccia (8-11) 
Capitoli della saga:
 1 - Il Dottor Octopus
 2 - Faccia a faccia
 3 - Kraven il cacciatore
 4 - Trappola tentacolare
 5 - Circolo vizioso
 6 - Un Uomo senza scrupoli
 7 - In diretta
 8 - La preda

Trama 
Dopo l'incidente alla Oscorp tutti credono che il Dottor Octavius sia morto. In realtà si risveglia in un ospedale segreto dello S.H.I.E.L.D., privo di memoria e con braccia d'acciaio collegate al suo corpo. Improvvisamente in un raptus di follia, uccide tutti gli infermieri e fugge. Nel momento in cui nella scuola di Peter arriva Gwen Stacy, una nuova ragazza, la relazione tra Mary Jane e Peter diventa più seria. Contemporaneamente Kong sospetta che, dopo il morso del ragno modificato geneticamente, Peter sia diventato Spider-Man, mentre Octavius ritornando nel suo vecchio appartamento lo trova occupato da una nuova inquilina che uccide.

Nel frattempo, Kong cerca di convincere Flash, che Peter, è in realtà Spider-Man, così, per dimostrare che ha ragione, dà un calcio a Peter, che, anche avendo la possibilità di evitare il colpo, per non farsi scoprire, non lo evita. Contemporaneamente Gwen vede il calcio di Kong a Peter e lo minaccia con un coltello. Questo evento increscioso, convince il preside a chiamare il padre di Gwen, il capitano della polizia che sta investigando sull'omicidio commesso da Octavius. Ben Urich, ipotizzando che sia ancora vivo, scopre che l'appartamento apparteneva ad Octavius. In seguito Octavius si reca nell'ufficio di Justin Hammer: è impazzito, parla da solo e rivela che lui era una spia che lavorava per Hammer ai danni di Osborn, così decide di distruggere tutto quello che l'uomo possiede. In televisione appare Kraven che rivela di voler catturare Spider-Man.

Doc Ock, il giorno dell'inaugurazione, si impossessa di uno stabilimento per la produzione di energie alternative di proprietà di Hammer. Mentre tutti gli studenti della Midtown sono in assemblea, viene detto loro di non uscire da scuola. Peter capisce che c'è un problema, così, appeso ad un elicottero giunge allo stabilimento, dove Octopus lo stende senza mezzi termini. Svenuto, Peter, rischia di essere catturato, prima dalla polizia, e poi dagli agenti dello S.H. I.E.L.D., ma riesce a fuggire e a tornare a casa. Nel frattempo, Hammer in un'intervista televisiva incolpa Spider-Man dei danni inferti allo stabilimento, ma non vuole parlare di Octavius. Mary Jane cuce un nuovo costume per Peter, ma si arrabbia con lui perché crede sia attratto da Gwen. La sera, Spider-Man si reca nell'ufficio di Hammer per scoprire qualche collegamento tra lui e Octopus: l'uomo gli chiede di catturare Doc Ock dietro compenso di denaro, ma Spider-Man rifiuta. Mentre i due parlano, Octopus contatta Hammer comunicandogli che ha preso possesso di una sua industria. Quando l'uomo arriva sul posto trova ad attenderlo una folla di giornalisti. Octopus rivela ai giornalisti che all'interno dell'industria vengono praticati esperimenti genetici sulle persone. Hammer tenta di fuggire, ma Octopus blocca la sua limousine; così interviene Spider-Man, che, dopo un violento scontro sconfigge il dottore.

Sul posto arriva anche Kraven e Spider-Man lo abbatte con un pugno. A causa dello spavento Hammer muore di infarto. Dopo aver portato in salvo la segretaria di Hammer, i giornalisti applaudono Spider-Man, ed intervistato in diretta spiega perché porta una maschera. Torna a casa felice, ma sua zia lo punisce perché è rientrato tardi. Octavius viene rinchiuso in una prigione speciale dove, imbottito di sedativi e parlando da solo, ricorda che Peter è Spider-Man.
Prima apparizione: Sharon Carter, Dottor Octopus, Ultimate Kraven, Gwen Stacy, George Stacy, Justin Hammer, Uomo Sabbia (solo in un video).
Morti: Justin Hammer.

Eredità (12-14)

Trama 
Harry Osborn ritorna a scuola, annunciando che suo padre, alias il Goblin, è ancora vivo, e che, grazie ad uno psicologo è riuscito a superare i traumi subiti, quindi invita a cena Mary Jane. A casa degli Osborn, Norman, parlando privatamente con Peter, gli spiega che ha raggiunto il completo controllo della mutazione, e, sotto ricatto, intima a Peter di diventare suo dipendente. Il giorno dopo, a scuola, Peter ancora sconvolto, viene interrogato dalla psicologa già vista in Curva d' Apprendimento, che si rivela, in realtà, di essere un'agente dello S.H.I.E.L.D.

Poco dopo, tramite un particolare dispositivo nascosto nella stanza viene rivelato che Nick Fury, comandante dello S.H.I.E.L.D., non può legalmente agire contro Osborn. Quella stessa sera, Goblin e Spider-Man si incontrano, e, subito dopo il rifiuto di Peter nei confronti del Goblin, quest'ultimo rapisce Mary Jane e la lancia da un ponte, (citando la storia "La notte in cui morì Gwen Stacy"). Fortunatamente Mary Jane sopravvive, e Spider-Man, con l'aiuto dello S.H.I.E.L.D., tiene testa a Goblin, finché il mostro non scappa verso l'attico degli Osborn, accorgendosi che l'effetto del siero di "OZ" sta finendo. Qui Osborn si inietta una dose eccessiva di OZ che lo potenzia molto fisicamente, ma che gli toglie ogni barlume di lucidità. Contemporaneamente arrivano nell'attico Peter ed Harry che finalmente comprende che il Goblin è in realtà suo padre, ma sviene a causa di tale rivelazione.

Si svolge quindi una violenta battaglia tra il Goblin e Spider-Man, che, grazie al provvidenziale aiuto di Harry e dello S.H.I.E.L.D. sconfigge il mostro. Ma le brutte notizie non sono finite per Peter, infatti Fury gli rivela di essere mutato illegalmente, e che, raggiunta la maggiore età sarà di proprietà del governo americano. Infine Peter ed Mary Jane si incontrano, ma Peter preferisce non rivelarle nulla della sua terribile situazione.
Prime apparizioni: Nick Fury e S.H.I.E.L.D.

L'occhio dei media (14-17)

Trama 
Durante una ricerca in biblioteca Peter scopre che il supercriminale Rhino sta rapinando la Chase Manhattan Bank, per cui cerca di intervenire, ma viene bloccato da alcuni contrattempi. Quando finalmente riesce ad uscire da scuola scopre che la madre di Gwen l'ha abbandonata. Giunto in banca, scopre che Rhino è stato catturato da Iron Man, membro degli Ultimates.

Nel frattempo in un'altra banca fa irruzione un uomo travestito da Spider-Man che compie una rapina. Il giornalista Jonah Jameson decide di scrivere un articolo che condanna il vero Spider-Man, anche se Robertson e lo stesso Ben Urich non sono d'accordo. In quel preciso momento Peter entra in redazione e scopre il complotto ordito contro di lui dal giornalista. Poi, ritornando a casa, scopre, nonostante Mary Jane disapprovi, che Gwen e suo padre si sono momentaneamente trasferiti in casa sua, per via della loro complessa situazione familiare. Poco dopo Parker viene a sapere di un'altra rapina del falso Spider-Man, ma una volta arrivata la polizia, credendolo l'impostore, tenta di ucciderlo sparandogli alla spalla. Allo stremo delle forze chiama Mary Jane che lo porta in ospedale, dal quale riesce a fuggire, senza farsi riconoscere.

Il giorno dopo il capitano George Stacy insieme a due poliziotti sorprende l'impostore mentre picchia un poliziotto e viene ucciso. Nel frattempo Peter viene curato da Wasp, altro membro degli Ultimates. Ritornando a casa con Mary Jane e Gwen, Peter viene a sapere, insieme alle due ragazze, della morte del poliziotto. Gwen incolpa di tutto Spider-Man. Il giorno seguente, durante un'altra delle rapine del falso Spider-Man, Peter riesce a intervenire sul posto e lo blocca rischiando di ucciderlo, ma chiarendo così la sua situazione con la polizia. Nello stesso momento Mary Jane chiama la madre di Gwen, ma questa non vuole avere a che fare con la figlia, che resta in casa di Peter. Alla fine di tutto Mary Jane lascia Peter.
Prime apparizione: "Uomo Qualunque", Iron Man, Jean DeWolffe e Wasp.
Morti: George Stacy

Venom (17-20)

Trama 
Spider-Man incontra Eddie Brock e dall'incontro ottiene il costume "VENOM" Peter se lo versa addosso, uccidendo quasi Dennis Carradine, successivamente riesce a toglierselo, rivelando ad Eddie di essere l'Uomo Ragno. Così Eddie indossando il costume diventa Venom, combatte contro Peter e viene colpito dalla polizia, ma il suo corpo non viene trovato.
Prima apparizione: Eddie Brock/Venom, Richard Parker, Curtis o'Conners (Lizard).

Irresponsabile (21-23)

Trama 
Peter e Gwen, a causa dei loro reciproci problemi personali, decidono, per rilassarsi, di partecipare ad una festa, ma, ad un certo punto, il party viene sconvolto da alcune esplosioni provenienti dal parcheggio, che si scoprono essere state provocate, a scopo di divertimento, dal mutante Geldoff. Successivamente, per via dei disordini, interviene la polizia. Dopo essere scappati, Mary Jane consegna una lettera a Peter in cui aveva scritto che era disposta a tornare con lui. Il giorno dopo Peter riesce a trovare Geldoff e prova a convincerlo a comportarsi in modo responsabile, ma ad un certo punto la discussione degenera, e quando Geldoff sta per attaccare Peter intervengono gli X-Men, che portano Geldoff e Spider-Man nella loro base.

Il dottor Xavier prende in custodia Geldoff e permette a Peter di visitare la scuola per mutanti. Appena tornato a casa Peter ha una dura discussione con la zia, in quanto è rientrato molto tardi. L'esaurimento di May è tale che decide di farsi visitare da uno psicologo. Qualche giorno dopo durante una lite violenta un ragazzo interviene per cercare di risolvere la situazione. Il ragazzo è Danny Rand alias Pugno d'Acciaio. Interviene anche l'uomo ragno, che, credendo Rand responsabile, lo attacca. Alla fine Spider-Man risolve la situazione decidendo spontaneamente di rilasciare una dichiarazione a Ben Urich.
Prima apparizione: Geldhoff, Ultimate X-Men

I Sei (Ultimates 10-13)

Ingiustizia(24-25)
Capitoli della saga:
1 - Poco Dopo.
2 - Persone Influenti
3 - Sospeso
4 - Eroe

Trama 
La prima parte del volume non è collegata alla storia presente nel fumetto, ma è un piccolo prologo alla saga de "I sei" che appare in Ultimates 9-13. Si svolge dopo la fine della saga Doppia Minaccia (8-11) e mostra la prima apparizione dell'Uomo sabbia e lo scontro con Spider-Man. Nella seconda parte Spider-Man si scontra nuovamente con gli Enforces, mentre Wilson Fisk torna a New York e appoggia la candidatura a sindaco di Sam Bullit, il quale afferma, che, se eletto, libererà la città da Spider-Man. Peter scopre che le accuse di omicidio ai danni di Fisk sono cadute e che adesso è libero. Jameson litiga con Robertson in quanto è convinto che Bullit sia un poco di buono. Vittima di questa litigata è Peter che viene licenziato, anche se non c'entra niente. Peter, nei panni di Spider-Man, per sfogare la sua rabbia attacca Fisk, mentre il giorno dopo a scuola insulta una professoressa, per cui viene sospeso. Ben Urich registra un'intervista tra lui e Sam Bullit che si tradisce, dimostrando il suo legame con Kingpin. Gli Enforces minacciano Jameson, ma Spider-Man, giunto sul luogo con lo stesso scopo e per chiedere spiegazioni delle sue continue accuse, interviene per difenderlo, scoprendo che l'editore non appoggerà più il candidato. Tornando a casa Peter trova ad aspettarlo proprio Jameson che gli racconta che suo figlio era un astronauta ma è morto in un incidente nello spazio. Gli dice inoltre, che, secondo lui, i veri eroi non sono quelli che vanno in giro mascherati. Alla fine lo riassume. Più tardi Spider-Man parla con Fisk in un ristorante promettendogli che un giorno lo sconfiggerà.
Prima apparizione:Uomo Sabbia (Flint Marko), Walter Dini, Sam Bullit.

Artigli (26, parte I - 28)
Capitoli della saga:
1 - La Gatta Nera
2 - Pedine nell'Ombra
3 - Due Gatte sul Tetto che Scotta
4 - Figlie

Trama 
La Gatta nera ruba una preziosa tavoletta di argilla da un caveau di uno studio, incontra Spider-Man, e, dopo uno scontro, fugge. Il giorno dopo, mentre Peter e Mary Jane si stanno baciando nello scantinato di casa Parker, arriva il padre della ragazza con il suo diario in mano affermando che alcune cose scritte rivelano che Mary Jane ha rischiato di morire diverse volte: infine minaccia Peter che non deve più rivedere Mary Jane. Alla televisione viene trasmesso un video che dimostra che, sia Spider-Man che la Gatta Nera sono una coppia di ladri. A scuola, Peter e Mary Jane litigano. Nel frattempo al Daily Bugle arriva una lettera della Gatta Nera con la richiesta di incontrare Spider-Man. Peter accetta, ma durante l'incontro vengono attaccati dai ninja Elektra, assoldati dal Kingpin. Durante lo scontro la Gatta Nera urla verso Elektra delle frasi che riguardano suo padre. Tornato a casa, Peter scopre che Mary Jane è scappata da casa, ma lui sa dove potrebbe essere e la riporta indietro. Il giorno dopo ricordando le frasi della Gatta Nera riguardo a suo padre, Peter attraverso una ricerca su internet scopre che la ladra è Felicia Hardy. Peter va a casa sua, ma scopre che Kingpin è già arrivato. Felicia lancia la tavoletta di argilla in mare ed Elektra la pugnala cadendo dal tetto: Spider-Man, improvvisamente si lancia per salvarla ma non la trova, così Kingpin ed Elektra fuggono. Alla fine viene mostrata la moglie di Fisk in coma, affetta da una malattia, che forse soltanto il testo scritto sulla tavoletta avrebbe potuto guarire.
Prima apparizione: Elektra, Gatta Nera (Felicia Hady)
Morti: Gatta Nera (presunta)
Curiosità: La storia "La Gatta Nera" è il 50º numero della serie americana.

Hollywood (28, parte II - 31, parte I) 
Capitoli della saga:
1 - Hollywood parte 1
2 - Hollywood parte 2
3 - Hollywood parte 3
4 - Hollywood parte 4
5 - Hollywood parte 5
6 - Hollywood parte 6

Trama 
Mentre zia May sta per partire per una vacanza in Florida, Peter scopre che stanno per fare un film su Spider-Man. Nel carcere di Ryker's Island, grazie alle sue braccia di metallo, Otto Octacius evade. Spider-Man va sul set del film per parlare con i realizzatori, ma gli dicono che non avrà un soldo da loro. A scuola Gwen Stacy si arrabbia per il film, perché crede che Spider-Man sia l'assassino di suo padre. Doc Ock è infuriato: durante un'intervista scopre che sua moglie partecipa al film su Spider-Man, per cui decide di sabotare il set. Ma il vero Spider-Man lo trova e ingaggiano un combattimento. Durante lo scontro Spider-Man, a causa di un colpo violento, sviene, viene rapito da Doc Ock, che nel frattempo si appropria fraudolentemente di un aereo e decolla verso una meta misteriosa. Durante il volo Peter si risveglia e Octopus gli strappa un dente con il suo braccio metallico. Ad un certo punto Peter riesce a liberarsi, e, aprendo il portellone dell'aereo, costringe Doc Ock ad un atteggio d'emergenza. Una volta a terra ingaggia un secondo scontro con Doc Ock e alla fine lo sconfigge. Nel frattempo, a casa di Peter, Gwen apre un baule e trova un costume da Spider-Man che nel frattempo scopre di essere a San Paulo in Brasile, e, per tornare a New York è costretto a viaggiare clandestinamente su un aereo. Arrivato a casa, trova inaspettatamente Gwen con una pistola in mano. Zia May, che nel frattempo era tornata dalle vacanze, distrae Gwen, così Peter riesce a disarmarla. Parlando con lei le spiega che non è lui l'assassino di suo padre, ma la ragazza scappa sconvolta. Nick Fury fa fondere le braccia di metallo del Dottor Octopus. Il giorno dopo Peter, Mary Jane e Gwen si ritrovano insieme e chiariscono le loro divergenze. Il film su Spider-Man esce nei cinema ed ha un enorme successo.
Prima apparizione: cast del film di Spider-Man (Sam Raimi, Tobey Maguire, Kirsten Dunst), Avi Arad, Rosalita Octavius (ex moglie di Octavius).

Carnage (31, parte II - 34, parte I) 
Capitoli della saga:
1 - Carnage parte 1
2 - Carnage parte 2
3 - Carnage parte 3
4 - Carnage parte 4
5 - Carnage parte 5
6 - Punizione

Trama 
Dal combattimento contro il Gladiatore, Spider-Man rimane ferito, per cui, per curarsi è costretto a rivolgersi il biologo Curt Connors, il quale, analizzando il sangue del ragazzo, fa una scoperta interessante. Tale rivelazione spinge il biologo chiede a Peter il permesso di utilizzare il suo sangue per degli esperimenti. Due mesi dopo, combattendo contro il Punitore e Boomerang, Spider-Man rimane nuovamente ferito e va di nuovo da Connors. Una volta solo Curt entra in una stanza in cui si trova Ben Reilly che sta monitorando una specie di bambino rosso. Poco dopo il "bambino" scompare mentre all'universita alcune persone vengo trovate morte, completamente prive di sangue. Carnage, avendo alcuni ricordi di Peter, va a casa sua dove c'è soltanto Gwen e la uccide. La polizia delimita l'area e, sia Peter che Zia May sono costretti a passare la notte a casa di Mary Jane, ma il ragazzo non riesce a dormire. Guardando fuori dalla finestra osserva il dottor Connors recarsi sul luogo del delitto, così capisce che l'assassino è il biologo. Appena lo raggiunge, Carnage attacca Peter, il quale dice a Connors di andare al laboratorio e trovare un modo per uccidere il mostro. Lo scontro tra i due si sposta dal Queens alla città, fino ad arrivare in una industria Stark, dove Peter lancia Carnage in una ciminiera, poi raggiunge Connors al laboratorio, che gli rivela che il mostro è stato creato con il sangue del ragazzo. Peter torna a casa e dice a Mary Jane che non vuole più essere Spider-Man. Il giorno dopo Connors si costituisce, affermando di essere lui l'assassino delle persone trovate dissanguate. Ben Reilly porta via dal laboratorio un campione del sangue di Peter. A scuola Mary Jane aggredisce Flash Thompson, così i due, Peter, Liz Allen e Kong vengono messi in punizione, durante la quale Peter va sul tetto e scappa. Nel corso del tragitto salva una ragazza da dei ladri, così comprende che lui, aiutando le persone, fa del bene, ma si sente in colpa lo stesso, in quanto non è riuscito a salvare la sua amica Gwen.
Prima apparizione: Carnage, Gladiatore, Ben Reilly, Jeanne DeWolfe.
Morti:Carnage, Gwen Stacy

Superstar (34, parte II - 37, parte I) 
Capitoli della saga:
1 - Anche noi non ci crediamo
2 - Più in basso di così.
3 - Popolare
4 - Incontriamoci
5 - Il Dottor Strange Parte 1
6 - Il Dottor Strange Parte 2

Trama 
La saga raccoglie tre storie di due parti ciascuna, non collegate tra loro. Nella prima Peter Parker e Wolverine si scambiano il corpo. Non sapendo cosa fare decidono di incontrarsi a scuola di Parker. Una volta lì, Peter/Wolverine chiede a Wolverine/Peter di andare a scuola perché ha già molte assenze, ma mentre lo aspetta fuori, Peter cerca di fermare un inseguimento della polizia. Impacciato con il nuovo corpo finisce sotto un'auto e viene arrestato. Wolverine indossa la maschera di Spider-Man e va a liberare Peter, che nel frattempo ha chiamato gli X-Men. Una volta fuori i due catturano Shocker e vengono raggiunti dagli X-Men. Jean Grey rivela che è stata lei a scambiare le menti per punire Logan. Nella seconda parte, Johnny Storm è costretto dalla sorella Susan a tornare a scuola. Lui però vuole andare ad una scuola normale e poco conosciuta, così finisce alla Midtown High School. Liz Allen è subito attratta dal ragazzo, così, con Peter, Mary Jane e Kong si concedono un momento di relax, in spiaggia. La sera vicino al fuoco parlano e Johnny afferma che secondo lui Spider-Man è un vero eroe ma tocca le fiamme, prende fuoco e vola via. Il giorno dopo Mary Jane dice a Peter di andare a parlargli nei panni di Spider-Man. Lui esegue, ma mentre si conoscono scoppia un incendio in un palazzo ed i due insieme riescono a salvare delle persone. Johnny capisce così che per fare del bene deve usare i suoi poteri. Nella terza parte della storia, Peter e Mary Jane decidono di andare in un ristorante di alta classe per passare del tempo insieme. Mentre sono lì Mary Jane chiede a Peter come è andata la giornata. Lui le racconta che prima ha aiutato gli Ultimates a fermare Deathlock e poi, come promessogli da Jameson, è andato con Ben Urich a scrivere un articolo sul Dottor Strange. Una volta a casa del dottore però, ha avvertito un pericolo, per cui, nei panni di Spider-Man è intervenuto per salvare il Dottor Strange. Ma dopo questo evento non ricorda più nulla. Mary Jane si rivela essere un demone e gli dice che adesso il ragazzo è prigioniero di un incubo dove ha diverse visioni e allucinazioni di persone a lui care che lo accusano di tutte le loro sofferenze e dispiaceri. Fuori, il Dottor Strange viene messo a conoscenza dal suo aiutante posseduto da un demone che ora si trova nel corpo di Spider-Man. I due riescono a liberare il ragazzo che sconvolto fugge via senza andare all'appuntamento con Mary Jane.
 Prima apparizione:Torcia Umana, Dottor Strange, Deathlok, Incubo.

Hobgoblin (37, parte II - 40) 
Capitoli della saga:
1 - Hobgoblin parte 1
2 - Hobgoblin parte 2
3 - Hobgoblin parte 3
4 - Hobgoblin parte 4
5 - Hobgoblin parte 5
6 - Hobgoblin parte 6
7 - Mollata

Trama 

Durante la ricreazione scolastica, Spider-Man combatte e sconfigge Averla assassina. Tornato a scuola incontra il suo vecchio amico Harry Osborn, che nel frattempo era stato fatto allontanare dalla città da Nick Fury per proteggerlo da suo padre. Peter dice a Mary Jane di stare lontano da Harry perché può essere pericoloso, ma la ragazza si altera, non comprendendone il motivo. Zia May decide di trasferirsi qualche isolato più in là per allontanarsi da una casa piena di brutti ricordi. Harry va a trovare Peter e gli dice che lui e Mary Jane stavano insieme e che non si erano mai lasciati. In un flashback viene mostrato dove è stato Harry, e che, quando è ritornato in città, è stato avvicinato da un ex collaboratore di suo padre che lo ha portato in un bunker segreto dove c'erano diversi campioni di OZ. Nel presente Peter parla a Mary Jane di quello che gli ha detto Harry, e poi, nei panni di Spider-Man lascia la scuola. Mary Jane parla con Harry, il quale le dice che Peter ha ucciso suo padre. Spider-Man, mentre si trova in strada, aggredisce dei teppisti, e per la rabbia, rischia di ucciderne uno di loro. Consapevole del danno provocato, lo porta in ospedale parlando con il capitano della polizia Jeanne de Wolfe, che gli propone il suo aiuto in caso di necessità. Nel corso della serata, mentre si trova in casa, Peter riceve una telefonata da Harry ma zia May gli impedisce di andare da lui. Il giorno dopo Peter e Mary Jane parlano e Peter le rivela che non ha ucciso il padre di Harry e che deve stare lontana da Harry, perché è pericoloso. Spider-Man va dall'amico per chiedere spiegazioni, ma arrivato lì comprende che c'è qualcosa non va, perché Harry parla da solo. Il ragazzo crede di parlare con l'uomo che lo ha avvicinato tempo prima, ma è solo un'illusione, e improvvisamente si trasforma in un mostro come suo padre, ma di colore giallo. Inizia lo scontro e dall'appartamento di Harry finiscono per strada. Mary Jane, giunta sul posto con le stesse intenzioni di Peter, rischia di essere uccisa dal mostro, ma Spider-Man la porta in salvo. Poco dopo arriva una squadra dello S.H.I.E.L.D. che riesce ad abbattere il mostro. Mentre Spider-Man si allontana, Nick Fury dice ad un suo uomo che bisogna togliere i poteri a Peter. La sera Peter va da Mary Jane per dirle che la lascia perché stando con lui rischia sempre la vita. Qualche giorno dopo un ragazzo di nome Mark Raxton ci prova con lei, ma lo rifiuta perché sa che lei e Peter prima o poi torneranno insieme.
Prima apparizione: Hobgoblin, Mark Raxton, l'Uomo Meteora, Averla assassina.

Guerrieri (41-42-44-45, parte I) 
Capitoli della saga:
1 - Guerrieri parte 1
2 - Guerrieri parte 2
3 - Guerrieri parte 3
4 - Guerrieri parte 4
5 - Guerrieri parte 5
6 - Guerrieri parte 6
7 - Guerrieri parte 7

Trama 
Testa di Martello torna in città ed uccide Silvermane. Peter ancora arrabbiato con Mary Jane lascia la classe, e, mentre vola appeso alle sue corde-ragnatele, vede esplodere un magazzino, il cui responsabile è Testa di Martello, intenzionato a spodestare Kingpin dal trono di re del crimine. Una volta sul posto Spider-Man viene attaccato da Moonknight che lo crede il responsabile dell'accaduto, ma con l'arrivo della polizia riesce a fuggire. Nel frattempo Danny Rand esce di prigione. Il giorno dopo Spider-Man va alla Fisk Tower per combattere Kingpin, ma Elektra lo attende e lo invita ad entrare. Parla con Kingpin che gli consiglia di catturare Testa di Martello, altrimenti l'uomo, avido di potere, continuerà ad uccidere. Spider-Man non sa che fare, così chiede consiglio a Jeanne De Wolfe. Intanto a Chinatown Danny Rand incontra il suo amico Shang Chi ed insieme iniziano a combattere gli uomini di Testa di Martello. Arriva Spider-Man che colpisce Testa di Martello alla fronte, e, quando sta per essere ucciso, in suo aiuto interviene la Gatta nera. Testa di Martello lancia una granata, nell'esplosione riesce a scappare, ma nel frattempo arriva la polizia. A tutta la scena ha assistito un tassista di nome Steven Grant. Dopo aver ucciso il suo avvocato, il Kingpin decide di andare al contrattacco. Peter e Mary Jane si parlano per chiarire i loro problemi, ma non risolvono nulla. Moon Knight, la polizia, Elektra, Danny e Shang-Chi scoprono dove vive Testa di Martello. Anche Spider-Man e la Gatta giungono sul luogo, così inizia una rissa fra tutti questi personaggi, Testa di Martello ed i suoi uomini. Spider-Man alla fine blocca tutti con la ragnatela e mentre sta chiamando la polizia, Elektra lo colpisce e lo lancia di peso verso un'auto della polizia giunta in precedenza sul luogo, poi ferisce a morte Moonknight. Spider-Man sta per essere arrestato, ma deWolfe lo libera appena in tempo per riuscire a salvare Testa di Martello gettato dalla finestra da Elektra. La donna inizia uno scontro con la Gatta Nera che viene salvata da Moonknight, che uccide la ninja e poi sviene. Alla fine la polizia arresta tutti, tranne Spider-Man, e la Gatta che gli vomita addosso dopo averlo visto in faccia e quando tenta di baciarla lei scappa. In questo frangente si scopre che Jeanne Dewolfe lavora per Kingpin. Tornato a casa, Zia May lo rimprovera perché non è andato a scuola e lo avverte che lo caccerà di casa se continuerà a mentire.
Prime apparizioni: Moon Knight (Steven Grant o Mark Spector), Shang-Chi, Pugno d'acciaio (Danny Rand), Silvermane.
Morti: Silvermane, Elektra, Moon Knight (apparente).

Annual n°1  (43)

Più di Quanto mi Aspettassi !

Trama 
Spider-Man combatte Rhino. Nel frattempo Kitty Pride degli X-Men è triste perché lei e Bobby Drake, l'uomo ghiaccio, si sono lasciati. Confida a Jean Greay del suo amore verso Peter, così lo chiama per fissare un appuntamento. Il giorno dopo si incontrano fuori dalla scuola di Peter per poi andare in cima ad un palazzo per stare da soli. Peter è costretto ad indossare il costume per combattere Shocker ed insieme lo sconfiggono. Tornano sul tetto e dopo essersi baciati e scambiati gli indirizzi di posta elettronica, Kitty si imbarca sull'aereo degli X-men.
Prima apparizione: Rhino.
Curiosità: La storia non è disegnata da Mark Bagley, il disegnatore ufficiale di Ultimate Spider-Man, ma da Mark Brooks.

Silver Sable (45, parte II - 47) 
Capitoli della saga:
1 - Silver Sable parte 1
2 - Silver Sable parte 2
3 - Silver Sable parte 3
4 - Silver Sable parte 4
5 - Silver Sable parte 5

Trama 
Al porto, Omega Red fa esplodere una nave della Roxxon, ma viene sconfitto da Spider-Man. Con diversi flashback si scopre che alcune persone stavano spiando Spider-Man da due settimane con lo scopo di catturarlo, e, quando lo avvistano vicino alla Midtown, entrano in azione. Il ragazzo esce da un vicolo in abiti civili e dopo averlo tramortito lo risvegliano per interrogarlo. In realtà si tratta di Flash Thompson che viene picchiato, ma riesce a scappare in un momento di distrazione dei suoi rapitori. Peter si è salvato perché si era nascosto nel vicolo per cambiarsi, ma non ha potuto farlo a causa della presenza di Flash. Silver Sable parla con l'uomo che l'ha assoldata, cioè Donald Roxxon, per dirgli, che, per catturare Spider-Man non vuole più denaro. Il rapimento di Flash diventa notizia del telegiornale, così il giorno dopo molte telecamere sono fuori dalla scuola di Peter. Alcuni poliziotti stanno per controllare il suo zaino, ma Mark Raxton, travestito da Spider-Man, crea scompiglio così Peter lascia la scuola. Va da Zia May per dirle che è Spider-Man, ma la donna afferma che Spider-Man è una persona orribile, così non dice nulla. Parlando con Kitty lei gli consiglia di attaccare i suoi avversari per anticiparli, così va da Flash nei panni di Spider-Man per chiedergli dove lo hanno portato, dopo averlo rapito. Nel frattempo a casa di Flash un uomo sta parlando con suo padre per chiedere il permesso per fare un telefilm sulla storia del figlio. Dopo aver parlato con Flash lo stesso uomo va sul luogo indicato, ma Spider-Man poco dopo viene catturato. Si risveglia nel grattacielo di Roxxon, che gli chiede del perché lo protegge, spiegandogli che Averla assassina e Omega Red avevano attaccato dei suoi possedimenti. Cercando di rivelare le sue impronte digitali, Sable scopre che Peter è protetto dallo S.H.I.E.L.D. Improvvisamente vengono attaccati dall'Avvoltoio che vuole uccidere Roxxon, ma Spider-Man e Sable riescono a sconfiggerlo. Nick Fury scopre che l'Avvoltoio è Blackie Drago, e, rintracciando una chiamata minacciosa fatta a Roxxon in quel momento scopre chi è la vera minaccia, Elijah Stern che lavorava per Roxxon, ma è stato licenziato, così per vendetta ha cercato di uccidere l'uomo. Ma Nick Fury invece di arrestarlo, lo assume. Il telefilm su Flash va in onda, ed il ragazzo diventa molto popolare, facendo arrabbiare Peter.
Prime apparizione: Silver Sable, Mucchio Selvaggio, Omega Red, Avvoltoio (Blackie Drago), Elijah Stern (nell'universo marvel classico è il Riparatore), Banda di Demolizione.

Deadpool (48-49) 
Capitoli della saga:
1 - Deadpool parte 1
2 - Deadpool parte 2
3 - Deadpool parte 3
4 - Deadpool parte 4

Trama 
Sia Spider-Man che Kitty in costume combattono Ringer e lo sconfiggono. Dopo il combattimento, Peter accompagna Kitty in un magazzino abbandonato nel Queens dove la ragazza sale sull'aereo degli X-men telecomandato che la riporta allo Xavier Institute, ma una volta giunta all'Istituto viene attaccata dai suoi compagni. Cerca di fuggire, utilizzando i suoi poteri, ma accidentalmente attraversa il computer e viene catturata. Peter vede l'aereo, e, indossato il costume vi salta sopra. Una volta dentro parte per portarlo alla scuola dei mutanti, dove viene colpito da Deadpool. Peter si risveglia su un elicottero e lanciato sull'isola di Krakoa. Viene poi attaccato da un cyborg, mezzo uomo, mezzo robot, ma viene aiutato dagli X-man. Improvvisamente appare Deadpool con la sua squadra ed inizia lo scontro. Si scopre che quello che sta succedendo è tutto ripreso da telecamere perché si tratta di un Reality Show creato da Mojo dove Deadpool e la sua squadra cacciano e uccidono mutanti. Tempesta crea un diversivo e il gruppo attacca Deadpool. Spider-Man lo smaschera, rivelando le sembianze di Xavier. I ragazzi sono sorpresi ma comprendo che è solo un inganno. Scappano, ma poco dopo inizia un altro scontro, durante il quale Spider-Man riesce a togliere nuovamente la maschera a Deadpool. Stavolta appare la vera "faccia" dell'avversario, senza pelle e con il cervello scoperto. L'uomo rivela che lui e la sua squadra si sono sottoposti a degli esperimenti per modificare il proprio corpo per essere in grado di uccidere i mutanti. Kitty lo attraversa, va in tilt ed esplode. Il gruppo irrompe nello studio televisivo sull'isola, libera il vero prof. Xavier e distrugge tutte le telecamere. Salgono su un jet e tornano a casa. All'orizzonte appare la figura di Deadpool ancora vivo. Arrivato a casa Peter crede che sua zia lo punirà per essere tornato tardi, ma scopre che non c'è in casa in quanto si trova in compagnia di Miles Warren.
Prima apparizione: Deadpool e la squadra di cyborg, Ringer, Mojo.

Morbius (50) 
Capitoli della saga:
1 - Morbius parte 1
2 - Morbius parte 2

Trama 
In passato, Spider-Man intercettò un uomo di colore in procinto di compiere un assassinio. Intervenendo, si rende conto che si tratta di Blade, per impedirgli di compiere l'irreparabile, lo blocca subito, ma l'uomo a cui ha salvato la vita, stranamente, lo attacca. Così Blade, per difendere Peter, uccide l'uomo misterioso. Nel presente Peter scopre che il video in cui Spider-Man e Kitty si abbracciano sull'isola di Krakoa è stato diffuso su Internet, così i due, per non destare sospetti sulla loro reciproca identità, non potranno più mostrarsi in pubblico. Nel frattempo Ben Urich vuole scrivere un articolo sui vampiri, per cui parla con Jennifer Grunwald, una testimone che ha affermato di essere stata morsa da uno di loro. Ma, una volta giunto in casa della donna viene sorprendentemente morso sul collo. Nessuno lo vede più, ma Peter trova dei strani documenti per cui si reca a casa di Jennifer. Quando vi giunge, viene improvvisamente attaccato da un enorme lupo mannaro, ma Morbius lo aiuta e lo uccide. Spider-Man per poter portare Urich all'ospedale deve combattere contro Morbius, che a sua insaputa vuole curare lo stesso Urich. Nel frattempo arriva un gruppo di vampiri. Uno di loro morde Spider-Man sul collo, ma viene nuovamente salvato da Morbius: gli spiega di non temere il morso del vampiro, in quanto il suo sangue modificato dal ragno, ha impedito che venisse infettato. I due combattono e uccidono gli avversari. Poi Morbius cura Urich e scompare. Il giorno dopo Peter dice a Mary Jane quello che gli è successo, per cui la sua ragazza, per confortarlo, lo abbraccia.
Prima apparizione: Morbius e Blade.

Annual n. 2 (51) 
Capitoli della saga:
Tutti gli uomini di Kingpin

Trama 
Trama: Spider-Man sconfigge Shocker e consigliato da Franklin Foggy Nelson lo porta alla centrale di polizia per testimoniare contro di lui. Jeanne De Wolfe lo informa che in città c'è un nuovo mafioso di nome Frank Oliver detto Kangaroo e gli chiede di catturarlo perché la polizia ci avrebbe messo troppo tempo. Tutto questo andrebbe a vantaggio di Kingpin, ma il ragazzo non lo sa. Spider-Man va dove gli ha detto deWolfe. Sul posto entra in un locale dove Devil e Kangaroo stanno combattendo. Spider-Man cerca di aiutarlo, ma Devil, per non averlo tra i piedi, lo colpisce. Matt Murdock era venuto a conoscenza dell'arrivo di Kangaroo in città per cui aveva deciso di toglierlo di mezzo. Improvvisamente il Punitore, uscito di prigione, compare e spara un razzo all'interno del locale, tentando di uccidere sia Spider-Man che Devil, ma vengono salvati da Moon Knight, che, dopo essere stato ferito da Elektra era finito in coma, ma una volta sveglio era fuggito dall'ospedale. Spider-Man cerca di fermarli, ma nel frattempo Devil mette k.o. Kangaroo. Arriva la polizia e il Punitore uccide Jeanne deWolfe. Spider-Man vuole fargliela pagare ma Devil gli spiega che la donna lavorava per Kingpin. Tutti vanno via ma più tardi Devil trova Moon knight e gli propone di unirsi ad altri per fermare definitivamente Kingpin.
Prima apparizione: Kangaroo (Frank Oliver), Foggy Nelson
Morti: Jeanne DeWolfe.
Curiosità: Come il primo annual anche il secondo è disegnato da Mark Brooks.

La saga del Clone (52 - 56, parte I)

Capitoli della saga:
1 - La saga del clone parte 1
2 - La saga del clone parte 2
3 - La saga del clone parte 3
4 - La saga del clone parte 4
5 - La saga del clone parte 5
6 - La saga del clone parte 6
7 - La saga del clone parte 7
8 - La saga del clone parte 8

Trama 
Peter Parker litiga con la fidanzata Kitty Pryde perché ha accettato un appuntamento con Mary Jane Watson. Dopo scuola, Peter si reca al centro commerciale con Mary Jane, ma improvvisamente un criminale, di nome Scorpione, scatena il panico nello stesso centro commerciale in cui Peter e Mary Jane si trovano. Così Peter è costretto ad intervenire in costume, ma prima suggerisce a Mary Jane di tornare a casa. Spider-Man lo sconfigge, e, togliendogli la maschera, scopre che lo Scorpione ha le sue stesse sembianze. Mary Jane, giunta finalmente a casa nella sua stanza, viene sorprendentemente rapita da un uomo misterioso.

Non sapendo cosa fare, Spider-Man porta lo Scorpione dai Fantastici Quattro. Qui Peter si smaschera per far capire il problema, così Mister Fantastic, analizzando il sangue di Peter, rivela che il loro DNA corrisponde per il 94%, per cui suppone che lo Scorpione sia un clone di Spider-Man. Peter torna a casa e scopre che Mary Jane è scomparsa, così raggiunge un magazzino dove lui e Mary Jane di solito si incontrano, ma lì stranamente trova la Donna Ragno. Lui l'attacca credendo che sia stata lei a rapire Mary Jane, ma viene sconfitto e sviene. Quando si risveglia, torna alla sua vecchia casa ed incontra con sua grande sorpresa Gwen Stacy, in realtà uccisa tempo prima da Carnage. Intanto, Mary Jane riprende conoscenza in una cupola di vetro in una centrale della Oscorp ormai abbandonata e scopre che a rapirla è stato un falso Peter sfigurato. Il falso Peter sfigurato (ispirato a Kaine) è un secondo clone, come lo Scorpione, e dice a Mary Jane che l'ha catturata perché vuole renderla uguale a lui, cosicché possa proteggersi da sola.

Peter, molto incuriosito, parla con Gwen: si ricorda solo di essersi risvegliata in uno strano ospedale. Inaspettatamente arriva zia May che, scioccata vedendo Gwen, scappa. Non avendo spiegazioni da darle, Peter è costretto a rivelarle che lui è Spider-Man. Ma Zia May, shockata dalla doppia rivelazione, decide di cacciarlo di casa, ferita dal fatto che in tutti questi anni Peter le ha sempre mentito e fatta soffrire, ma improvvisamente arriva Richard Parker, il padre di Peter. Richard rivela di non essere mai salito sull'aereo dove si ipotizzava fosse morto, e che in seguito fu contattato da uomini della CIA che gli chiesero di continuare gli studi sul Simbionte. Intanto, il clone sfigurato di Spider-Man, Kaine viene attaccato da un terzo clone di Peter dotato di sei braccia, la Tarantula Nera, che vuole liberare Mary Jane, ma Kaine, riesce a sconfiggerlo. Nel frattempo Nick Fury, messo a conoscenza da parte di Mr. Fantastic dell'esistenza del primo clone, lo Scorpione, arriva nel Queens con uomini dello S.H.I.E.L.D. e una squadra di robot Amazzaragno, circondando la casa. Improvvisamente Gwen si trasforma in Carnage e li attacca: per lo spavento a zia May viene un infarto. Mentre avviene tutto questo, Mary Jane si risveglia con Kaine, il secondo clone di Spider-Man, che gli confida: "sei come me".

Peter, arrabbiato per quello che sta succedendo, attacca Nick Fury ma viene ammanettato. Fortunatamente intervengono i Fantastici Quattro. La Cosa e Mr. Fantastic combattono Carnage/Gwen Stacy, mentre la Donna Invisibile si occupa di zia May. Gli Ammazzaragno colpiscono il mostro con speciali raggi, riportando Gwen alla normalità, che, dopo il essere stata colpita, sviene. Peter sta per essere rapito, ma la Donna Ragno interviene e riesce a liberarlo. Entrambi saltano su un camion, così la Donna Ragno gli racconta cosa sta succedendo. Dice di chiamarsi Jessica Drew e che lei ed altri cloni sono stati creati da Ben Reilly e dalla sua équipe. Jessica è un clone donna di Peter, la sua versione femminile. Un giorno, nel laboratorio in cui si trovavano, siamo testimoni della accidentale fuga di Carnage/Gwen Stacy che aprirono anche le camere dove c'erano stoccati i cloni che, avendo ricordi di Peter, sono fuggiti. Intanto, Mary Jane per la tensione si trasforma in un mostro simile a Goblin, ma rosso anziché verde.

Peter e Jessica raggiungono la Oscorp. Jessica ipotizza che Mary Jane possa trovarsi in questa azienda, infatti, appena arrivati, soccorrono il terzo clone, il Peter a sei braccia, che spiega che il secondo clone, Kaine, il Peter sfigurato, ha iniettato a Mary Jane l'OZ. Calmata da Peter, Mary Jane torna umana, ma sviene, per cui Peter chiede a Kaine dove ha preso l'OZ. Compare quindi il Dottor Octopus insieme a Fury e Mr Fantastic. L'uomo rivela ai supereroi che è stato lui a produrre l'OZ. I soldati dello S.H.I.E.L.D. uccidono il secondo clone, Kaine. Peter chiede a Nick Fury e a Mister Fantastic di uscire dall'edificio, per poter convincere Octavius. Lui accetta e parte una feroce battaglia tra Peter con Jessica Drew e il Dottor Octopus che uccide il terzo clone, il Peter con sei braccia. Octopus rivela che il suo vero potere è quello di controllare i metalli, non solo le sue braccia, ma alla fine viene sconfitto da Peter e dalla Donna Ragno. Gli X-men vedono in TV quello che sta succedendo nel Queens e Kitty convince il gruppo ad intervenire.

La Donna Invisibile, dopo aver portato zia May in ospedale, ha dei dubbi sulla vera identità di Richard Parker, così analizza il sangue dell'uomo e scopre che non è l'originale ma un clone ad invecchiamento rapido che poco dopo muore di vecchiaia. Nel frattempo Mary Jane viene condotta al Baxter Building dove viene guarita dal dottor Richards. La Torcia Umana torna alla Oscorp e porta Peter da Mary Jane. Lì Peter si rappacifica con la ragazza e i due tornano insieme. Mister Fantastic gli rivela che con l'OZ estratto da Mary Jane hanno creato una medicina che gli permetterà di far regredire gli effetti dell'OZ nel suo sangue: se Peter vorrà, potrà scegliere di non essere mai più Spider-Man. Il ragazzo non sa cosa rispondere e va in ospedale da sua zia. Fuori dalla stanza arrivano anche Kitty Pride e Jean Gray. Kitty con il pensiero chiede a Xavier di cancellare la memoria alla zia di Peter ma lui rifiuta, causando una incontrollata reazione di Kitty: un urlo roboante. Quasi contemporaneamente, in stanza entra Fury che spiega al ragazzo che dopo tutto quello che ha passato credeva che Peter diventasse un nuovo supercriminale, così decise di far costruire gli Ammazzaragni e di arrestarlo, ma adesso ha capito che non succederà mai. Peter dice all'uomo di informare Mr Fantastic che rifiuta la sua offerta. Poco dopo Zia May si sveglia dal coma.

Alla fine Carnage/Gwen Stacy, il clone di Gwen, e lo Scorpione, il primo clone di Peter, finiscono nelle mani dello S.H.I.E.L.D., Octavius viene nuovamente arrestato e la Donna Ragno, dopo aver parlato con Peter, decide di accettare l'identità di Jessica Drew.

Morti: Clone sfigurato, clone con 6 braccia.
Curiosità: La quarta parte della Saga del clone corrisponde al centesimo numero della serie originale.

Cavalieri Marvel (56, parte II - 58) 
Capitoli della saga:
1 - Cavalieri Marvel parte 1
2 - Cavalieri Marvel parte 2
3 - Cavalieri Marvel parte 3
4 - Cavalieri Marvel parte 4
5 - Cavalieri Marvel parte 5

Trama 
In attesa che la sua casa sia ricostruita, Peter dorme da Mary Jane. I due ragazzi si trovano in ospedale a far visita a Zia May, quando, guardando la televisione, si rendono conto che Spider-Man è divenuto un personaggio molto popolare. Anche il Kingpin si rende conto di tale popolarità, scoprendo anche di aver acquistato casualmente anche una ditta che deteneva i diritti per utilizzare l'immagine di Spider-Man: così, per rovinare l'immagine pubblica del nostro supereroe, decide di venderli. Peter chiede a Jameson di poter lavorare di più, richiesta che stranamente accetta. Nel frattempo un uomo mascherato chiede a Kingpin di esser assoldato come sicario, ma comprende che è un inganno, e, dopo avergli tolto la maschera scopre che si tratta di Shang Chi il quale, mentre scappa, viene salvato da Devil. Il giorno dopo a scuola Peter riceve la visita dell'avvocato Matthew Murdock che scopre essere Devil con la proposta di uccidere Kingpin. Nel frattempo, una nuova alunna si trasferisce nella classe di Peter: è Kitty Pryde. Tutti i ragazzi sono sorpresi di avere una mutante in classe, così Peter dopo la scuola, per rassicurarla, parla con lei. La sera onora l'appuntamento con Devil, ma ad aspettarlo ci sono il Dottor Strange, Moonknight, Pugno d'acciaio e Shang Chi. Parlando agli astanti, Spider-Man li informa che vuole catturare una volta per tutti, Kingpin ma non vuole ucciderlo. Poco dopo si scopre che Pugno d'acciaio è un infiltrato, in realtà lavora per Kingpin. Come Shang Chi, Moonknight con un diverso costume cerca di diventare sicario di Kingpin, che, per verificare le sue doti gli ordina di portargli Spider-Man. L'uomo soffrendo di personalità multipla si immedesima nel ruolo, e, dopo aver sconfitto sia Spider-Man che Kitty porta il ragazzo da Kingpin. L'uomo toglie la maschera al ragazzo e lo interroga poi colpisce Moonknight ed ordina ai suoi uomini di ucciderlo. Devil e il dottor Strange individuano finalmente il luogo dove è avvenuto l'interrogatorio ma una volta giunti lì constatano che non c'è più nessuno. Mentre stanno parlando al solito posto, Spider-Man attacca Devil il quale si scusa per il comportamento di Moonknight. Con i suoi poteri Devil capisce che il traditore del gruppo è Pugno d'acciaio. Dopo la lotta Pugno d'acciaio va da Kingpin sotto ordine di Devil in modo che venga distratto dalla vera intenzione di quest'ultimo, uccidere la moglie di Kingpin in coma. Spider-Man parlando con lui però riesce a fermarlo ma dice a Kingpin di lasciare il paese. Nel frattempo Moonknight si riprende, essendo solo stato ferito alla testa con il colpo di pistola, e va dalla polizia per denunciare Kingpin il quale un attimo prima di salire sul suo jet privato viene arrestato.
Prima apparizione: Ronin (Moonknight con un costume diverso).

Morte di un Goblin (59- 1ºparte 62)
Capitoli della saga:
1 - Parlando.
2 - Morte di un Goblin parte 1
3 - Morte di un Goblin parte 2
4 - Morte di un Goblin parte 3
5 - Morte di un Goblin Parte 4
6 - Morte di un Goblin parte 5
7 - Morte di un Goblin parte 6

Trama 
La prima parte del primo capitolo non è collegato alla storia, ma mostra una conversazione tra Peter e zia May e lo scontro tra Spider-Man e un personaggio chiamato, Spot. La vera storia inizia con Spider-Man e Kitty mentre catturano Shocker. Nel corso di questa impresa Kitty ha cambiato costume. Poco dopo i due tornano a scuola, mentre la professoressa assegna alla classe un compito: divide gli alunni in coppie, consegnando loro un bambolotto del quale dovranno prendersi cura, come se fosse un vero bambino. Peter e Kitty vengono messi in coppia, così Mary Jane si arrabbia. Ma Kong prova qualcosa per Kitty. Nel frattempo, procurando un'esplosione, Norman Osborn recluso nel carcere di Triskelion riesce ad evadere. Nella confusione scappano diversi criminali, tra cui Electro e una misteriosa ragazza con i capelli biondi. Non contento dell'evasione, Osborn provoca dei danni anche al porto, poi va dal suo avvocato e chiama il suo addetto stampa per un'intervista televisiva: si tratta di mettere in cattiva luce lo S.H.I.E.L.D. Osborn racconta quindi, che fu Nick Fury ha trasformarlo in un mostro. L'intervista viene vista sia da Peter che da Mary Jane, così il ragazzo invita la sua fidanzata a lasciare per un po' di tempo la città. Peter sotto le spoglie di Spider-Man, si reca a casa di Osborn, ma qui trova Electro per cui inizia uno scontro. I due finiscono in strada, e, dopo che Spider-Man ha sconfitto l'avversario, interviene una squadra dello S.H.I.E.L.D. con il nuovo capo, Carol Danvers, che, non conoscendo gli accordi tra Spider-Man e Fury, lo cattura per rinchiuderlo nel carcere di Triskelion. Vedendo alla televisione l'accaduto, Kitty va a liberare Peter, ma quando stanno per fuggire, Danvers propone un accordo: loro due collaboreranno con lo S.H.I.E.L.D. per catturare Osborn, che nel frattempo viene rintracciato a casa del suo ex contabile. Durante lo scontro Spider-Man e Osborn, alias il Goblin, cadano entrambi dalla finestra. Ma Spider-Man ha terminato la riserva di ragnatele, per cui non è in grado di fermare la caduta: solo Kitty riesce a salvarlo. Il Goblin cade a terra provocando tanti danni ed una serie di esplosioni, ma riesce a fuggire. Finalmente Peter torna a casa dove lo attende Osborn, accende la TV e vede che Harry Osborn, il figlio di Osborn, sta rilasciando un'intervista, in cui rivela che suo padre ha mentito iniettandogli un siero per trasformarlo in un secondo Goblin. Osborn con l'eliveivolo si reca allo S.H.I.E.L.D. dove si trova Harry. Appena arrivato il figlio si trasforma e cerca di fermarlo con l'aiuto dei soldati. Nello scontro interviene anche Spider-Man. Osborn per la rabbia colpisce con violenza il figlio e lo uccide. Quando Osborn si rende conto di aver ucciso suo figlio, implora che lo uccidano, così Carol Danvers gli spara. Il giorno dopo in classe Peter, rivolgendosi ai compagni. ricama l'elegia di Harry raccontado che il ragazzo era stato non solo il suo migliore amico, ma anche un eroe.
Prima apparizione: Carol Danvers (nell'universo Marvel classico è Ms. Marvel), Miles Warren (nell'universo Marvel classico diventa lo Sciacallo).
Morti: Harry Osborn (Hobgoblin), Norman Osborn (non è chiaro se con il colpo ricevuto sia morto o solo svenuto).
Curiosità: La storia "Parlando" è stata l'ultima disegnata da Mark Bagley con la collaborazione di Stuart Immonen che diventa il disegnatore ufficiale di Ultimate Spider-Man.

Spiderman e i suoi fantastici amici (62, parte II - 63)
Capitoli della saga:
1 - Amici Stupefacenti parte 1
2 - Amici Stupefacenti parte 2
3 - Amici Stupefacenti parte 3

Trama 
Peter è ancora triste per la morte di Harry, quando viene a sapere che Liz Allen da un po' di tempo sta male. Johnny Storm, la Torcia Umana, si sente frustrato perché non si trova bene con qualunque ragazza decida di stare, così il giorno dopo va nella scuola di Peter. Qui arriva anche Bobby Drake, l'Uomo Ghiaccio. Entrambi desiderano sapere come sta Kitty. Approfittando della bella giornata e per passare del tempo insieme, il gruppo decide di andare in spiaggia. La sera vicino al falò improvvisamente Liz prende fuoco e vola via. Bobby la riporta indietro, ma la ragazza ha paura di essere una mutante, così in preda alla disperazione, spicca il volo e scompare. Kong invita Peter andare a parlargli, e gli fa capire che da tempo era a conoscenza del segreto della ragazza. Nel frattempo Bobby riesce a trovare Liz. Anche Spider-Man la trova e le spiega che può usare i suoi poteri sia per fare del bene sia per fare del male. All'improvviso compare Magneto che rivela a Liz di conoscere la verità. Spider-Man e l'Uomo Ghiaccio tentano di fermarlo ma vengono sconfitti. Liz vola a casa sua ma Magneto la segue, rivelando alla ragazza che suo padre è un mutante e che fa parte della confraternita di Magneto e quindi anche lei deve seguirlo. Nel frattempo arrivano anche gli X-Men. Liz non sa che fare e vola via a casa di Mary Jane che decide di fargli compagnia. Subito dopo si presenta Spider-Man che rivela la sua identità alla ragazza che rimane sorpresa. Peter le parla, e Liz capisce che la cosa giusta da fare è andare con gli X-Men. In un flashback viene mostrato Magneto che confida a Blob, uno dei membri della sua Confraternita, di avere una figlia.
Prima apparizione: Firestar (Liz Allen, ma nessuno la chiama così anche se assomiglia al personaggio).

Amati nemici (64)
Capitoli della saga:
1 - Colpo di Frusta di Omega Red
2 - Abbattuto da Shocker

Trama 
Nel numero sono raccolte due storie brevi. Nella prima osserviamo Mary Jane, triste, per la partenza di Liz mentre Peter cerca di consolarla. Poi, lui e Kitty mostrano alla professoressa le condizioni del bambolotto che lei aveva assegnato come "compito". Il bambolotto in realtà è distrutto e bruciato. Peter spiega alla professoressa, che, mentre si trovava a lavorare al Bugle, il super criminale Omega Red, era entrato per uccidere Jameson: una vendetta contro il giornalista a causa di un articolo in cui si parla della sua sconfitta da parte di Spider-Man, articolo che ha privato Omega Red di tutti gli ingaggi. Spider-Man è intervenuto per fermarlo, ma nello scontro il bambolotto viene distrutto. La professoressa assegna un 6- alla coppia, per la gioia di Kitty, e il dispiacere di Peter. Nella seconda storia, nel corso di un servizio per la TV sulla scuola di Mary Jane e Peter, Shocker rapina una banca. Spider-Man interviene e gli blocca le mani ma con un dispositivo situato nella cintura, ma Shocker riesce lo stesso a metterlo k.o. portandolo in un capannone. Mary Jane preoccupata dell'incolumità del suo amato, chiede aiuto a Kitty. Nel frattempo Shocker toglie la maschera a Peter, che si arrabbia, perché scopre che si tratta di un ragazzo, così inizia a colpirlo con le sue armi. Kitty chiede aiuto al nuovo capitano della polizia, che, grazie al video di Mary Jane, riesce a individuare il luogo in cui si trovano Spider-Man e lo Shocker. Nel frattempo Peter riesce a liberarsi, sconfigge Shocker e aiutato da Kitty lascia il magazzino, e la polizia arresta Shocker.

La guerra dei simbionti (65 - 67)
Capitoli della saga:
1 - La Guerra dei Simbionti parte 1
2 - La Guerra dei Simbionti parte 2
3 - La Guerra dei Simbionti parte 3
4 - La Guerra dei Simbionti parte 4
5 - La Guerra dei Simbionti parte 5
6 - La Guerra dei Simbionti parte 6

Trama 
Questa saga segue la stessa trama del videogioco di Ultimate Spider-Man, ma fino ad un certo punto. In realtà inizia parecchie settimane prima dell'attuale presente dell'universo ultimate, probabilmente dopo la prima apparizione di Venom. Inizia in un parco, con Eddie Brock seduto su una panchina mentre racconta alle persone che gli si siedono accanto ciò che gli è capitato dopo lo scontro con Peter Parker. Racconta che dopo essere sopravvissuto allo scontro ed essersi risvegliato in un parco ha visto Spider-Man combattere Rhino e il simbionte provare una piacevole sensazione. Poi è stato attaccato da Silver Sable e dalla sua squadra, riuscendo a fuggire. Diverso tempo dopo, un mese prima dell'attuale presente, ha riprovato la stessa sensazione e comprendendo che Peter era vicino ha voluto incontrarlo mentre il ragazzo si trovava in gita al museo. Nel museo è avvenuto lo scontro che si è concluso con la cattura di Venom da parte di Sable. La narrazione passa dal punto di vista di Peter. La sera successiva allo scontro con Rhino combatte lo Scarabeo che ha tentato di rubare un campione di simbionte dalle Roxxon Industries ma Spider-Man glielo impedisce. Poi Nick Fury riesce a convincere Peter ad occuparsi della questione, spiegandogli che lo Scarabeo ha a che fare con la Latveria. Dopo la cattura, Eddie scopre che Sable lo ha consegnato nelle mani di Bolivar Trask, un personaggio che vuole rubargli il simbionte per venderlo. Nello stesso momento, dopo lo scontro al museo, Peter torna a casa, e scopre che nel suo sangue sono presenti delle macchie nere e legge su internet che Venom è tornato. Infatti venti minuti prima, durante dei test lo Scarabeo ha liberato Venom prelevandogli un campione di simbionte per poi scappare. Ma durante la fuga Venom lo ha raggiunto ed hanno combattuto per strada. Appena arrivato Spider Man viene ricoperto dal simbionte: prima combatte contro Silver Sable, poi viene inseguito dagli Ultimates, e sconfitto da un fulmine di Thor. La mattina dopo Peter si risveglia in casa, e dopo aver letto una e-mail di Fury, si reca al Triskelion per parlare con l'uomo che gli spiega che sono stati loro a riportarlo a casa; inoltre nel suo corpo non ci sono problemi e che il simbionte è nelle loro mani. Infine Fury spiega a Spider-Man gli spiega che molte nazioni stanno cercando di impossessarsi del costume perché è una formidabile arma biologica con la quale suo padre potrebbe aver scatenato la terza guerra mondiale. Tre settimane prima dell'attuale presente, nel carcere di Riker's Island il dottor Curt Connors viene trasferito su richiesta di misteriosi individui. Una settimana dopo lui e Tony Stark stanno interrogando Gwen Stacy nel Triskelion, quando un'esplosione causata da Norman Osborn causa l'evasione di molti supercriminali tra cui la stessa Gwen. Nel presente, mentre Peter e Mary Jane si stanno baciando fuori dalla scuola, arriva Eddie Brock che minaccia Peter dicendogli che gli deve riportare il simbionte, altrimenti gli rovinerà la vita. La sera stessa, Spider-Man cerca aiuto, prima dai Fantastici 4, e poi dagli Ultimates, ma senza successo. Così va al Bugle, e, controllando negli archivi del giornale, scopre che diversi colossi industriali tra i quali la Roxxon e la Trask cercano il simbionte. Dopo aver lasciato il giornale, Ben Urich controlla cosa ha cercato Peter, iniziando ad avere sospetti su di lui. Nel frattempo Peter torna a casa e nella sua soffitta trova Gwen. Mentre stanno conversando, qualcuno bussa alla porta. Si tratta di Eddie. La Zia May impaurita imbraccia una pistola e minaccia Eddie, che riesce a sottrargliela. Fortunatamente arriva Spider-Man che lo porta di forza sul tetto di un magazzino. Arriva anche Gwen, e Spider-Man, per fargli capire che il simbionte è pericoloso, dice a Gwen di trasformarsi.

Dopo la trasformazione Carnage tocca Eddie, che, a causa di una minima presenza del simbionte nel suo corpo, diventa Venom. Durante lo scontro tra i due, Venom assorbe Carnage, diventando enorme e ai suoi piedi cade Gwen, ma, invece di combattere Venom fugge nelle fogne. Contemporaneamente arriva Ironman che porta i due al Triskelion. Stark spiega a Peter e alla zia che adesso Gwen è una ragazza normale e convince la direttrice Danvers che Gwen sarà al sicuro se rimane a casa dei Parker. Il giorno dopo Eddie si trova nuovamente nel parco, e, quando un uomo gli si siede accanto tenta di mangiarlo, grazie ad un dispositivo sul braccio l'uomo lo cattura. In realtà è lo Scarabeo, che, dopo essersi alzato in volo esclama "Dio benedica la Latveria".
Prime Apparizioni: Scarabeo

Annual n. 3 (68, parte I)
Capitoli della saga:
 Il suo nome è Mysterio

Trama 
Mentre si trovano insieme, Mary Jane chiede a Peter se vuole copulare ora o aspettare. Il giorno dopo Peter, offeso si sottrae alla conversazione, per cui Mary Jane si pente di avergli chiesto di copulare. In seguito volando per la città, Spider-Man aiuta la polizia a fermare un'auto in fuga, al cui volante, stranamente, non c'è nessuno. Il giorno dopo Jessica Jones, la direttrice della rete televisiva della scuola, chiede ai ragazzi che vi lavorano, tra cui Mary Jane, di indagare su Spider-Man e su quello che è successo il giorno prima. Anche se non vuole parlare con Peter, Mary Jane va da lui per una spiegazione di cosa è accaduto. Il ragazzo le racconta che, dopo aver fermato l'auto, il capitano della polizia gli ha chiesto di aiutarlo. Alla stazione di polizia gli spiegano che l'auto era solo un modo per ingannarli e poi gli hanno mostrato un video di una telecamera della banca in cui si nota un individuo che appare dal nulla, ruba i soldi, e scompare. Questo individuo, a causa del suo modo di fare, è stato soprannominato Mysterio: è alla sua quarta rapina. Mary Jane assicura che lei risolverà lei. La sera stessa la ragazza che ha mostrato a Spider-Man il video, va in un magazzino abbandonato dove si trova Mysterio. Improvvisamente irrompe il supereroe, che, appena vede l'uomo cerca di colpirlo in faccia ma senza riuscirci, essendo questa apparentemente fatta di fumo. Arriva anche la polizia, ma il misterioso personaggio fa esplodere parte dell'edificio, e, prima di scomparire prende Spider-Man alla gola dicendogli che quando sarà pronto lo affronterà. Tutte le persone presenti riescono a fuggire e la ragazza viene arrestata. Poco dopo Peter va nella stanza di Mary Jane e le dice che aveva ragione: Mysterio aveva un complice nella polizia. Poi tornano alla discussione avuta qualche giorno prima. Mary Jane gli dice che lo ama, ma che vuole aspettare prima di copulare, Peter si dichiara d'accordo con lei aggiungendo anche che, cresciuti, le chiederà di sposarlo.
 Prima apparizione: Mysterio (di cui si ignora l'identità)
 Curiosità: Il disegnatore della storia non è Stuart Immonen ma David Lafuente.

Ultimatum (68, parte II - 70) 
Capitoli della saga:
1 - Ultimatum parte 1
2 - Ultimatum parte 2
3 - Ultimatum parte 3

Trama 
Mentre si trova ad un appuntamento con una pop star, Johnny Storm chiama Peter al cellulare, dicendogli di richiamarlo e trovare una scusa per andarsene. Peter lo richiama chiedendogli se vuole uscire con lui e i ragazzi, ma Johnny fingendo che ci sia un problema, vola via. Mentre vola gli pass accanto l'Avvoltoio, appena reduce da una rapina. Nel tentativo di fermarlo viene aiutato dalla Donna Ragno che facilmente sconfigge il rapinatore. Johnny è subito attratto da lei, ma quando cerca di parlarle, la ragazza se ne va. Nello stesso momento a scuola di Peter zia May parla con il vicepreside per far riammettere Gwen alle lezioni. Il vicepreside le rivela però, che a causa dell'attacco del Goblin, all'edificio, e della presenza di mutanti, la scuola rischia la chiusura, perché la gente è spaventata. L'uomo è anche interessato a come abbia fatto Gwen a tornare in vita: la zia le consegna una lettera firmata da Tony Stark, in cui viene descritta una spiegazione plausibile, ma questo sembra non convincerlo. Il giorno dopo Mary Jane, Kitty e Kong si recano a casa di Peter e Gwen con lo scopo di uscire tutti insieme. Appena vanno la polizia arresta zia May. Al distretto le chiedono che rapporti ci siano tra lei e Spider-Man. Improvvisamente un'onda di enormi proporzioni si abbatte sulla città. Sentendo un forte rumore tutti corrono fuori e vedono in mezzo alla strada una nave portata lì da una gigantesca ondata. Nel frattempo Peter, uscito dal vagone del treno dove si trovava con gli amici e indossato il costume, cerca di salvare più persone possibili. Jameson vedendolo in azione capisce che Spider-Man è un vero eroe e decide di scrivere su di lui, un articolo di elogio. Kitty grazie ai suoi poteri porta tutte le persone del treno in salvo. Zia May viene salvata dalla Donna Ragno: in palo elettrico stava per caderle addosso. Zia May approfitta della presenza della Donna Ragno per chiedergli di trovare Peter. Spider-Man intanto incontra Hulk e riesce a farsi aiutare nelle operazioni di salvataggio, sotto delle macerie trovano il corpo senza vita di Daredevil. Hulk calmandosi torna normale, ma Banner credendo che sia stato lui a combinare tutto quel disastro si ritrasforma e attacca Spider-Man, costretto a fuggire inseguito dal mostro. Arrivano a casa del Dottor Strange dove avviene un'esplosione che libera tutti i demoni che fino a quel momento prigionieri grazie al potere di Strange.

Note

Voci correlate 
 Archi narrativi di Ultimate X-Men
 Archi narrativi di Ultimates

Archi narrativi a fumetti Ultimate Marvel
Fumetti dell'Uomo Ragno